Essertoux, un hameau de la commune de Chêne-en-Semine (Haute-Savoie) ;
 Essertoux, un hameau de la commune d'Éloise (Haute-Savoie) presque entièrement englouti lors de la mise en service du barrage de Génissiat, en 1948.